Egy kínai viszontagságai Kínában (1879)  Jules Verne kalandregénye
 Egy kínai viszontagságai Kínában (1965) francia-olasz kalandfilm, rendező Philippe de Broca